Апельсиновый сок:

 Апельсиновый сок — художественный фильм;
 Апельсиновый сок — напиток.